Lurago ist der Familienname folgender Personen:

Anselmo Lurago (vmtl. 1701–1765), italienischer Baumeister
Carlo Lurago (1615–1684), italienischer Architekt

Lurago ist auch der Name der italienischen Gemeinden:

 Lurago d’Erba (Provinz Como)
 Lurago Marinone (Provinz Como)